Piazza del Duomo je častý název náměstí v několika italských městech, na nichž se nachází katedrála, případně jiný významný chrám. Piazza v italštině znamená náměstí a duomo dóm, neboli katedrálu.

Abecední seznam 
 Piazza del Duomo v Brescii (podle Duomo nuovo - katedrály Nanebevzetí Panny Marie a Duomo vecchio)
 Piazza del Duomo v Catanii (podle katedrály svaté Agáty)
 Piazza del Duomo v Crotone (podle katedrály Nanebevzetí Panny Marie)
 Piazza del Duomo ve Florencii (podle katedrály Panny Marie květné (Santa Maria del Fiore)
 Piazza del Duomo v Giarre v provincie Catania (podle kostela svatého Isidora
 Piazza del Duomo v l‘Aquile (podle metropolitní katedrály svatých Maxima a Jiří
 Piazza del Duomo v Lecce (podle katedrály Nanebevzetí Panny Marie)
 Piazza del Duomo v Lercara Friddi v metropolitním městě Palermo (podle katedrály Panny Marie sněžné)
 Piazza del Duomo v Lucera v provincie Foggia (podle katedrální baziliky Nanebevzetí Panny Marie)
 Piazza Duomo v Messině (podle katedrály Panny Marie)
 Piazza del Duomo v Miláně (podle katedrály Narození Panny Marie)
 Piazza del Duomo v Padově (podle katedrály Nanebevzetí Panny Marie)
 Piazza Duomo v Parmě (podle katedrály Nanebevzetí Panny Marie)
 Piazza Duomo v Partinicu v metropolitním městě Palermo (podle katedrály Zvěstování Panny Marie)
 Piazza del Duomo v Pavii (podle katedrály svatého Štěpána a Nanebevzetí Panny Marie)
 Piazza del Duomo (Piazza dei Miracoli) v Pise (podle katedrály Nanebevzetí Panny Marie)
 Piazza del Duomo v Pistoji (podle katedrály svatého Zenona)
 Piazza del Duomo v Pratu (podle katedrály svatého Štěpána)
 Piazza del Duomo v Reggio di Calabria (podle katedrály Nanebevzetí Panny Marie)
 Piazza del Duomo v Reggio Emilia (podle katedrály Nanebevzetí Panny Marie)
 Piazza del Duomo v San Gimignano v provincii Siena (podle katedrály Nanebevzetí Panny Marie)
 Piazza del Duomo v Sieně (podle katedrály Nanebevzetí Panny Marie)
 Piazza del Duomo v Syrakusách (podle katedrála Narození Panny Marie)
 Piazza del Duomo v Trentu (podle katedrály svatého Vigila)
 Piazza del Duomo v Trevisu (podle katedrály svatého Petra apoštola)
 Piazza Duomo ve Veroně (podle katedrály Panny Marie)
 Piazza del Duomo ve Vicenze (podle katedrály Zvěstování Panny Marie)

Italská slova a fráze